Linientreu bezeichnet:

 die Eigenschaft der Linientreue, der persönlichen Bindung eines Mitglieds an die Zielsetzung einer politischen Ordnung
 eine Berliner Diskothek; siehe Linientreu (Diskothek)
 eine Berliner Musikgruppe; siehe Linientreu (Band)

Siehe auch: